Randazzo steht für:
 Randazzo, ein italienischer Ort in der Region Sizilien

Randazzo ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Randazzo (* 1966), australischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Broken Bay

 Florencio Randazzo (* 1964), argentinischer Politiker
 Joe Randazzo († 2020), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Maurizio Randazzo (* 1964), italienischer Fechter
 Teddy Randazzo (1935–2003), US-amerikanischer Musikproduzent, Komponist, Songwriter und Sänger